Král z Yvetotu je název několika děl:

 Král z Yvetotu (Le Roi d'Yvetot) – báseň Pierre-Jeana de Bérangera z roku 1813
 Král z Yvetotu (The King of Yvetot) – báseň Williama Makepeace Thackeraye
 Král z Yvetotu (Adam) (Le Roi d'Yvetôt) – opera Adolpha Adama z roku 1842
 Král z Yvetotu (Vasseur) (Le Roi d'Yvetot) – opera Léona Vasseura z roku 1873
 Král z Yvetotu (Ibert) (Le Roi d'Yvetot) – opera Jacquese Iberta z roku 1930